D01 steht für:
 D01-Schmelzsicherung, siehe Schmelzsicherung #D0-System (NEOZED)
 „Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane“ (ICD-10-Code), siehe Morbus Bowen
 HMS Montrose (D01), Flottillenführer der Scott-Klasse im Dienst im 2. Weltkrieg, 1946 verschrottet
 Mecklenburgisch-Vorpommersches Küstengebiet (Großregionen-Kodierung), siehe Naturräumliche Großregionen Deutschlands

Siehe auch:
 D1
 DO1

D01